Hohenheim – quartiere di Stoccarda
 Van Hohenheim – personaggio del manga e anime Fullmetal Alchemist

Persone 
 Franziska von Hohenheim – nobile tedesca
 Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim – nome completo di Paracelso, medico, alchimista e astrologo svizzero